Kluky può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kluky, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
Kluky, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Kluky, comune del distretto di Písek, in Boemia Meridionale